Steimberg puede referirse a:

 La escritora argentina Alicia Steimberg.
 El semiólogo argentino Oscar Steimberg.